

Codici 
 WEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wexford Castlebrdg (Irlanda)

Fantascienza 
 Wex – personaggio della serie televisiva Stargate Atlantis.